Ел Сакраменто има више значења:

 Ел Сакраменто, Сакраменто де ла Хароса (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сакраменто (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сакраменто (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сакраменто (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сакраменто (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сакраменто (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сакраменто (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику